Чемпионат мира по стендовой стрельбе 2017 прошёл с 30 августа по 11 сентября в Московской области, Россия. Местом проведения мирового первенства стал спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора», расположенный в районе села Игнатово Дмитровского района Московской области. Соревнования проходили под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Чемпионат мира проводился одновременно среди взрослых и юниоров. Москва в третий раз принимает международное первенство, однако ранее российская столица принимала комплексные чемпионаты мира 1958 и 1990 годов. В ходе соревнований было разыграно 10 личных комплектов наград в ските, трапе и дубль-трапе, а также 10 в командных. Также впервые были проведены соревнования смешанных команд в трапе и ските. По итогам турнира победу в неофициальном командном зачёте одержала сборная Италии, на счету которой было 9 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Юниоры

Юниорки

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница соревнований на сайте Международной федерации стрельбы (ISSF)

2017
Спорт в России в 2017 году
Чемпионаты мира в России
Август 2017 года
Сентябрь 2017 года
Международные спортивные соревнования в Московской области
Чемпионаты мира в 2017 году